Looppy Neves, pseudônimo de Lupércio Bezerra Neves Pereira (Caruaru, Pernambuco, ) é um cantor, compositor, professor de música e radialista brasileiro.

Compositores de Pernambuco
Cantores de Pernambuco
Radialistas de Pernambuco
Professores de Pernambuco
Naturais de Caruaru